Гран-при Нидерландов 1984 года — тринадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Прошёл на трассе Зандворт в Нидерландах 26 августа.

Гонка 

|}

 После этой гонки МакЛарен досрочно завоевал Кубок конструкторов.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Нидерландов
События 26 августа
Август 1984 года
Спорт в Нидерландах в 1984 году